Miejscowości w USA:
 New Harmony – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Posey
 New Harmony – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Washington